Pojem rovina, zdrobněle rovinka, má více významů:

 rovina – geometrický útvar
 rovina (geomorfologie) – zeměpisný typ krajiny
 cílová rovin(k)a – odborný sportovní pojem, rovná část hřiště nebo závodiště v prostoru cíle
 rovina – slangový sportovní výraz pro nerozhodný výsledek
 „pískat rovinu“ – argotické vyjádření situace, kdy sudí rozhoduje zápas spravedlivě
 nakloněná rovina – fyzikální pojem, typ jednoduchého stroje

místopisné jméno
 Rovina (Hlásná Třebaň) – část obce Hlásná Třebaň v okrese Beroun
 Rovina (Počepice) – část obce Počepice v okrese Příbram
 Kytín-Rovina, jinak též osada Na Rovinách – osada v okrese Praha-západ
 Rovina (761 m) – vrch u Nové Vsi, okres Jihlava
 Rovina (Javornice) – osada obce Javornice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Rovina (Prášily) – bývalá osada, dnes část obce Prášily v okrese Klatovy
Na rovinách  –  hradiště u Domoušic v okrese Louny 
Pomístní jméno Rovina mají desítky dalších vrchů a míst v Česku.

Reference

Související články 
 rovinka (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno